Depresija se lahko nanaša na pojme:

 Depresija v geologiji, kopno z nadmorsko višino pod nivojem morske gladine;
 Depresija v ekonomiji; tudi recesija ali gospodarska kriza,
 Depresija v meteorologiji; območje nizkega zračnega tlaka (tudi ciklon);
 Depresija v psihologiji, razpoloženjsko stanje, tudi potrtost ali pobitost;
 Velika depresivna motnja ali drugo stanje čustvenih motenj (duševno stanje osebe).